The Age of Innocence, Age of Innocence eller Oskuldens tid kan avse:

Oskuldens tid (målning) (original: The Age of Innocence) – en målning av den engelske konstnären sir Joshua Reynolds från 1780-talet
Oskuldens tid (roman) (original: The Age of Innocence) – roman från 1920 av Edith Wharton 
Oskuldens tid (film, 1924) (original: The Age of Innocence) – en amerikansk stumfilm från 1924 i regi av Wesley Ruggles
Oskuldens tid (film, 1934) (original: The Age of Innocence) – en amerikansk film från 1934 i regi av Philip Moeller
Oskuldens tid (original: The Age of Innocence) – en amerikansk film från 1993 i regi av Martin Scorsese
Age of Innocence – en låt av Smashing Pumpkins från albumet Machina/The Machines of God (2000)
Age of Innocence – en låt av Iron Maiden från albumet Dance of Death (2003)